Kiss Mária (Budapest, 1959. október 25. –) válogatott labdarúgó, kapus. Az első hivatalos női válogatott mérkőzés résztvevője 1985-ben.

Pályafutása

Klubcsapatban
1974-ben a Bp. Építők Spartacus csapatában kezdte a labdarúgást. 1975 igazolt a Feminához, ahol két bajnok címet szerzett. 1990-től csapata kapusedzőként is tevékenykedett.

A válogatottban
1985 és 1995 között 53 alkalommal szerepelt a válogatottban.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1987–88, 1990–91, 1995–96
 2.: 1988–89, 1989–90
 3.: 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1991–92, 1992–93

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 Kiss Mária: 50!

1959-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Femina labdarúgói